Merih Demiral (Karamürsel, Törökország, 1998. március 5. –) török válogatott labdarúgó, az Atalanta és a török válogatott játékosa.

Pályafutása

Klubcsapatokban

Korai évek

Demiral profi pályafutását a Sporting B-ben kezdte. 2017. február 5-én debütált egy Famalicão elleni mérkőzésen.

2018. augusztus 15-én kölcsönbe került a Turkcell Süper Ligben szereplő Alanyasporhoz. Végül a török klub 2019. január 19-én véglegesen megvette őt 3,5 millió euró ellenében. 2019. január 30-án kölcsönbe került a Serie A-ban szereplő Sassuolo csapatához.

Juventus
2019. július 5-én a Juventus hivatalosan is ajánlatot tett Demiralért. Végül 1,3 millió euró ellenében meg is vette őt az olasz klub.
Szeptember 21-én debütált egy hazai, 2-1-re megnyert Hellas Verona elleni mérkőzésen.

A válogatottban

Demiral a válogatottbeli szerepléseit a korosztályos válogatottakban kezdte. Pályára lépett az U17-es és az U19-es válogatottban is. A felnőtt válogatottban 2018. november 20-án mutatkozott be egy Ukrajna elleni barátságos mérkőzésen. A 85. percben lépett pályára Mert Müldür cseréjeként.

Statisztika

Klubcsapatokban

2020. január 12-i statisztika alapján.

Válogatottban

Frissítve: 2019. november 17.

Fordítás

Jegyzetek

Források
 
 TFF Profile
 

Török labdarúgók
Labdarúgóhátvédek
1998-ban született személyek
A Juventus labdarúgói
A Sassuolo labdarúgói
Az Atalanta BC labdarúgói
Az Alanyaspor labdarúgói
A Serie A labdarúgói
A Süper Lig labdarúgói
A 2020-as Európa-bajnokság labdarúgói
Olasz bajnok labdarúgók
Élő személyek